Халл, Галл або Голл  — англійські топонім та прізвище.
 Альберт Галл (1880–1966) — американський фізик-радіотехнік, винахідник, технолог.
 Боббі Галл (1939) — один з найзнаменитіших канадських хокеїстів.
 Джозефін Галл (1877–1957) — американська актриса, володарка премій «Оскар» та «Золотий глобус».
 Корделл Голл — американський державний діяч. Займав пост державного секретаря 11 років (1933–1944)
 Робін Халл — фінський професіональний гравець у снукер.

Топонім 

 Галл () — повсякденна назва англійського міста Кінгстон-апон-Галл у графстві Східний Йоркшир.
 Галл (Квебек) () — колишнє місто в Канаді, а наразі центральна та найстаріша частина міста Гатіно, Квебек.

Див. також 
 Галл

Англійські прізвища